Da’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Da'an (ort), Guizhou, 
 Dalai (ort), Jilin, 
 Da'an Shi, härad, Jilin, 
 Da'an Qu, härad, Sichuan, 
 Da'an (socken i Kina, Sichuan), 
 Da'an (socken i Kina, Hebei), 
 Da'an Yizu Naxizu Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar